Siedmiobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Oregon Convention Center w Portland.

Tytułu mistrzowskiego z 2014 roku obronił po raz drugi Amerykanin Ashton Eaton.

Minimum kwalifikacyjne 
W przeciwieństwie do pozostałych konkurencji, w wielobojach IAAF nie ustaliła określonych minimów, a zaprosiła 11 zawodników według następującego klucza:
 zwycięzcę IAAF Combined Events Challenge w sezonie 2015
 5 najlepszych zawodników z list światowych w dziesięcioboju w sezonie 2015 (maksymalnie jeden lekkoatleta z jednego kraju)
 5 najlepszych zawodników z list światowych w siedmioboju w sezonie 2016
 1 dzika karta
 w gronie 11 zaproszonych zawodników mogły się znaleźć co najwyżej dwóch z jednego kraju.

Terminarz

Rekordy 
W poniższej tabeli przedstawiono (według stanu przed rozpoczęciem mistrzostw) halowe rekordy świata, poszczególnych kontynentów oraz halowych mistrzostw świata.

Listy światowe 
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników uzyskanych w sezonie halowym 2016 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Wyniki konkurencji 
Źródło: IAAF

Bieg na 60 metrów

Skok w dal

Pchnięcie kulą

Skok wzwyż

Bieg na 60 metrów przez płotki

Skok o tyczce

Bieg na 1000 metrów

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy 

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2016